Михаи́л И́вченко:
 Ивченко, Михаил Евдокимович (1890—1939) — украинский писатель, член Всероссийского учредительного собрания.
 Ивченко, Михаил Лаврентьевич (1916—1944) — гвардии ефрейтор, Герой Советского Союза.
 Ивченко, Михаил Митрофанович (1900—1964) — советский металлург, передовик производства, Герой Социалистического Труда.